Jordan je lahko:

 Jordan, reka na Bližnjem vzhodu med Izraelom in Jordanijo
 Jordan, reka v zvezni državi Utah, ZDA  
 Jordan, potok v Sloveniji v bližini Podgorcev pri Veliki Nedelji
 Jordanija, država na Bližnjem Vzhodu
 Jordan, moško osebno ime
 Jordan, priimek več znanih ljudi
 Jordan Grand Prix, moštvo Formule 1.

Glej tudi
 Jordankal, naselje v Sloveniji